Wyoming County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wyoming County, New York
 Wyoming County, Pennsylvania
 Wyoming County, West Virginia